Фили́пп де Шампань, Шампе́нь ( , ; 26 мая 1602, Брюссель, Испанские Нидерланды — 12 августа 1674, Париж, Королевство Франция) — французский живописец и  фламандского происхождения. Один из ведущих мастеров парижской художественной школы XVII века, выдающийся представитель классицистического «большого стиля» эпохи царствования Людовика XIV, его итальянизирующего течения, тесно связанного с католическим вероучением.

Биография 
Родился в Брюсселе в бедной семье. С 1614 по 1618 год обучался в родном городе у Жана Буйона (); с 1618 года поступил в обучение к миниатюристу Мишелю де Бурдо.

В 1620 году стал учеником пейзажиста Жака Фукьера. В 1621 году перебрался в Париж, где работал с Николя Пуссеном над украшением Люксембургского дворца под началом Николя Дюшене, на дочери которого он позже женится.

После смерти покровительствовавшего ему тестя Шампань начал работать для королевы-матери Марии Медичи, а также для кардинала Ришельё, для которого он украсил Кардинальский дворец, купол капеллы Сорбонны и другие здания. В 1648 году стал членом королевской академии живописи и одним из её основателей.

Наряду с Симоном Вуэ являлся наиболее почитаемым художником эпохи. С 1654 конкурировал с Шарлем Лебреном, участвовал в украшении дворца Тюильри под его руководством.

К концу жизни активно занимался педагогической деятельностью, среди его учеников был Жан Морен. Не оставил печатных трудов, но сохранились его лекции и комментарии, записанные в 1660-х годах Андре Фелибьеном.

С 1640 года Шампань попадает под влияние янсенизма. После того, как его парализованная дочь чудесным образом была излечена в монастыре Пор-Рояль, в стенах которого она обитала, Шампань написал нетипичную для него работу — вотивную картину «Ex-Voto de 1662», в настоящий момент находящуюся в Лувре, где он изобразил свою дочь и мать-настоятельницу. Скончался художник в Париже.

Творчество 
Шампань оставил достаточно большое количество полотен, по большей части на религиозные сюжеты, но из его наследия наибольший интерес представляют портреты, самыми знаменитыми из которых являются изображения Ришельё. Также он писал портреты Мазарини, Людовика XIII, Кольбера, виконта Тюренна, Карла II Английского, а также Блеза Паскаля, Вуатюра, архитекторов Жака Лемерсье и Франсуа Мансара, и других значимых лиц той эпохи.

В ранний период творчества находился под влиянием Рубенса, но со временем его манера приобретает большую сухость и строгость. Его портретная живопись в настоящий момент ценится больше религиозной, которая ничем не выделяется на фоне обычных барочных полотен того времени.

Галерея

Примечания

Литература 
Очерки жизни и творчества
 
 
 Lesné Cl. Philippe de Champaigne et Port-Royal. Paris: Seuil, 1995
 
 
 Philippe de Champaigne, 1602—1674: entre politique et dévotion / Alain Tapie, Pierre-Nicolas Sainte-Fare-Garnot, eds. Paris: Réunion des musées nationaux, 2007.
Альбом
 
Словари и энциклопедии

Ссылки 

 Шампань в artcyclopedia.com 
 
 Живопись on line 

Художники-портретисты Франции
Французские художники барокко
Придворные художники